Faesch steht für:

 Faesch (Familie), Schweizer Handwerkergeschlecht

Faesch ist der Familienname folgender Personen:
 Carolina Faesch (Susanna Carolina Faesch; 1844–1921), schweizerisch-amerikanische Bürgerrechtlerin und Künstlerin, siehe Caroline Weldon
 Christoph Faesch (1611–1683), Schweizer Historiker
 Johann Jakob Faesch (1752–1832), Schweizer evangelischer Geistlicher
 Johannes Faesch (1779–1856), Schweizer Kaufmann und Bürgerworthalter
 Jules Faesch (1833–1895), Schweizer Ingenieur
 Lukas Faesch (* 1956), Schweizer Jurist und Politiker

Siehe auch:
 Fesch